Zebe (vliesvleugelige), een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Pteromalidae
 Johan Zebeda (1941-1987), een Surinaams zanger en drummer
 Zebe (dorp), een dorp in Bosnië-Herzegowina